Wiercinski oder Wierciński ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wierciński (* 1961), polnischer Philosoph, Theologe und Poet
 Francis J. Wiercinski (* 1956), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Willibald Wiercinski-Keiser (1888–?), deutscher Jurist und Politiker